Den fjerde generation (generation IV) af Pokémon-franchisen introducerede 107 fiktive arter i de japanske Nintendo DS-spil Pokémon Diamond og Pearl fra 2006. Nogle Pokémon fra denne generation, så som Bonsly, Mime Jr., og Munchlax, havde allerede debuteret i TV-serien og Spin-off-spil i perioden 2004-2006, inden spillene var udkommet.

Den følgende liste beskriver de 107 Pokémon fra generation IV i samme rækkefølge som spillets National Pokédex. Den første Pokémon, Turtwig, er nummer 387 og den sidste, Arceus, er nummer 487. Alternative former, som ændrer Pokémonernes type er inkluderet. Megaudviklinger og regionalle former er på siden for den generation, som de blev introduceret i.

Liste over Pokémon

Referencer 

Pokémon
Figurer fra Pokémon